I Want You — 14-й студийный альбом американского певца Марвина Гэя. Вышел 16 марта 1976 года на лейбле Tamla Records (подлейбле звукозаписывающей компании Motown).

Список композиций

Чарты

Album

Примечания

Литература

Ссылки 
 I Want You  на сайте Discogs
 Рецензия на альбом  на сайте BBC Online

Альбомы 1976 года
Альбомы Марвина Гэя
Альбомы Motown Records